Andata al Calvario – dipinto di Boccaccio Boccaccino databile al 1501
 Andata al Calvario (Spasimo di Sicilia) – dipinto di Raffaello Sanzio e aiuti databile al 1517
 Andata al Calvario – affresco staccato di Pontormo databile al 1523-1525
 Andata al Calvario – affresco di Giotto, databile al 1303-1305
 Andata al Calvario – affresco  di Pietro Lorenzetti databile al 1310-1319
 Andata al Calvario – di Polidoro da Caravaggio realizzato nel 1534